Die 43. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1939/40 statt und wurde als Championnat Suisse de Mobilisation ausgetragen. Wegen der Generalmobilmachung als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg stand der Meisterschaftsbetrieb unter speziellen Bedingungen und es wurde darauf verzichtet eine Mannschaft zu relegieren, resp. aufsteigen zu lassen. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève. Dies war bereits der neunte Meistertitel für die Genfer.

Nationalliga 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

 :*Entsprechen ungültig. 0 Punkte für jedes Team

Einzelnachweise 
 L'Express und L'Impartial Jahre 1939/40 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1939/40 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1939/40 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1940
Fußballsaison 1939/40